Riksväg 4 är en av Finlands huvudvägar. Vägen sträcker sig genom hela Finland från Helsingfors i söder till Utsjoki i Lappland vid norska gränsen. Den utgör Europaväg 75 genom Finland (i Finland är europavägarna samtidigt riksvägar och båda skyltas). Där vägen byggts ut till motorväg har den gamla sträckningen blivit regionalväg 140. Riksväg 4 är 1295 kilometer lång, Finlands längsta väg.

Vägens sträckning:

Helsingfors - Lahtis - Heinola - Jyväskylä - Uleåborg - Rovaniemi - Utsjoki

Vägen går genom följande landskap:

Nyland | Päijänne-Tavastland | Mellersta Finland | Norra Österbotten| Lappland

Historia
Riksväg 4 uppstod då vägnumreringen togs i bruk i Finland år 1938. Ursprungligen gick vägen från Helsingfors till Petsamo vid Norra ishavet, men Petsamo blev en del av Sovjetunionen efter andra världskriget, och då drogs riksväg 4 till Karigasniemi istället och senare till Utsjoki. Stumpen från Ivalo till ryska gränsen heter nu regionalväg 969. På 1950-talet fick riksvägen en ny rutt mellan Helsingfors och Lahtis. På 1970-talet blev motorvägssträckor klara mellan Helsingfors och Träskända, samt söder om Jyväskylä och i Uleåborg. På 1990-talet blev motorvägen/motortrafikleden mellan Helsingfors och Lusi (Heinola) klar och riksvägen norrut flyttades till den östra sidan av sjön Päijänne mellan Lusi och Jyväskylä. Den västliga sträckan blev riksväg 24. Också riksvägens sträckning i Lappland ändrades på 1990-talet, från att sluta vid gränsövergången i Karigasniemi (nuvarande stamväg 92) till att sluta vid gränsövergången i Utsjoki. På 2000-talet har hela sträckan Helsingfors-Lusi (140 km) byggts ut till motorväg och kring Uleåborg finns det nu 60 km motorväg.

Rutt
Avfarter från Helsingfors:

|  || bgcolor=2E8B57 colspan=4 align=center | <font color="#ffffff">  Motorväg (3+3) Helsingfors–Lusi (Heinola)
|----

|  || bgcolor=2E8B57 colspan=4 align=center | <font color="#ffffff">  Motorväg (2+2) Helsingfors–Lusi (Heinola)
|----

| bgcolor=#002FA7 colspan=5 align=center | <font color="#ffffff"> Landsväg (1+1) Lusi–Vaajakoski
|----

| bgcolor=#002FA7 colspan=5 align=center | <font color="#ffffff"> Landsväg (1+1)
|----

|  || bgcolor=2E8B57 colspan=4 align=center | <font color="#ffffff">  Motorväg vid Jyväskylä
|----

| bgcolor=#002FA7 colspan=5 align=center | <font color="#ffffff"> Landsväg (2+2)
|----

|  || bgcolor=2E8B57 colspan=4 align=center | <font color="#ffffff">  Motorväg vid Jyväskylä
|----

| bgcolor=#002FA7 colspan=5 align=center | <font color="#ffffff"> Landsväg (1+1) Jyväskylä–Uleåborg
|----

| bgcolor=#002FA7 colspan=5 align=center | <font color="#ffffff"> Landsväg (1+1)
|----

| bgcolor=#002FA7 colspan=5 align=center | <font color="#ffffff"> Landsväg (1+1) gemensam med Stamväg 77
|----

| bgcolor=#002FA7 colspan=5 align=center | <font color="#ffffff"> Landsväg (1+1)
|----

|  || bgcolor=2E8B57 colspan=4 align=center | <font color="#ffffff">  Motorväg vid Uleåborg
|----

| || bgcolor=2E8B57 colspan=4 align=center | <font color="#ffffff">  Motortrafikled (1+1)
|----

| bgcolor=#002FA7 colspan=5 align=center | <font color="#ffffff"> Landsväg (1+1) Uleåborg–Kemi
|----

| || bgcolor=2E8B57 colspan=4 align=center | <font color="#ffffff">  Motorväg vid Kemi

| bgcolor=#002FA7 colspan=5 align=center | <font color="#ffffff"> Landsväg (1+1) Kemi–Rovaniemi
|----

| bgcolor=#002FA7 colspan=5 align=center | <font color="#ffffff"> Landsväg (2+2) vid Rovaniemi
|----

| bgcolor=#002FA7 colspan=5 align=center | <font color="#ffffff"> Landsväg (1+1) Rovaniemi–norska gränsen
|----

|}

Externa länkar

Riksvägar i Finland
Motorvägar i Finland
Listor över avfartsnummer